Bandipur bezeichnet:

 eine Stadt im nordindischen Bundesstaat Jammu und Kashmir, siehe Bandipur (Indien)
 einen Ort in Nepal, siehe Bandipur (Nepal)
 einen Nationalpark im südindischen Bundesstaat Karnataka, siehe Bandipur-Nationalpark